— крупная железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Минато, Токио. Станция обозначена номером A-10 на линии Асакуса, G-07 на линии Гиндза и U-01 на линии Юрикамомэ. На платформе станции линии Юрикамомэ установлены платформенные раздвижные двери. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 

 East Japan Railway Company (JR East)
 Линия Токайдо
 Линия Йокосука
 Линия Яманотэ
 Линия Кэйхин-Тохоку
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation
 Линия Асакуса
 Tokyo Metro
 Линия Гиндза
 Линия Юрикамомэ

Планировка станции

JR East 
3 наземные платформы и одна платформа находящаяся под землёй.

Наземные платформы

Подземная платформа

Линия Гиндза 
Две платформы бокового типа два пути.

Линия Асакуса 
Две платформы бокового типа два пути.

Линия Юрикамомэ 

Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|East Japan Railway Company (JR East)
|-

|-
!colspan=5|Toei Subway
|-

|-
!colspan=5|Tokyo Metro
|-

|-
!colspan=5|Юрикамомэ
|-

Железнодорожные станции, открытые в 1909 году